Muriceides furcata är en korallart som beskrevs av Studer 1890. Muriceides furcata ingår i släktet Muriceides och familjen Plexauridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
furcata